ПГП на 202 је била музичка радио-емисија којом је обележено шездесет година постојања српске и југословенске издавачке куће ПГП РТС. Емисија се од 22. јуна до 22. септембра 2011. године емитовала на Радио Београду 202, а водитељи су били Петар Протић, Милош Георгијевић и Милош Поповић.

Наиме, Радио Београд је 1951. године у гаражи на Дорћолу сместио две пресе за израду грамофонских плоча, које су првенствено биле намењене за пребацивање тонске архиве овог медија на винилне носаче звука. Овај догађај сматра се оснивањем ПГП-а, али и зачећем грамофонске индустрије у Србији.

Последњег дана августа 2011. на сајту РТС-а је објављен списак 202 песме које су прошле у суперфинале.

Било је предвиђено да ПГП РТС објави троструки компакт-диск са изабраним песмама.

Изабране песме 
Изабране песме нису биле рангиране по броју освојених гласова.

Песме које су елиминисане у суперфиналу

Статистика

Извођачи са највише песама у ужој конкуренцији 
Напомена: Наведени су само извођачи који се од суперфиналне фазе надаље појављују са бар две песме.

Види још 
 -{Rock express}- 100 најбољих песама свих времена југословенске рок музике
 Б92 100 најбољих домаћих песама
 60 најлепших народних песама

Референце

Спољашње везе 
 ПГП на 202 на сајту -{Facebook}-

Српске радио-емисије
Емисије и серије на РТС-у
ПГП РТС